Harry Houdini, een Hongaars-Amerikaanse goochelaar en boeienkoning
Houdini (1953), een Amerikaanse biografische film over Harry Houdini van George Marshall uit 1953
Houdini, een biografie van Harry Houdini van Harold Kellock uit 1928 waar bovenstaande film op is gebaseerd
Young Harry Houdini, een biografische televisiefilm uit 1987
Magische Huis van Houdini, een attractie in Bellewaerde
Houdini, een nummer van Foster the People
Houdini (1998), een televisiefilm uit 1998
Houdini (schaak), een schaakprogramma voor Windows van Robert Houdart
Houdini (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 2014
 Houdini is een term om een feestje te verlaten zonder de aanwezigen gedag te zeggen, zie Rattentaxi